

Geografia
Stati Uniti d'America
Gilchrist – area non incorporata della contea di Klamath (Oregon)
Gilchrist – area non incorporata della contea di Galveston (Texas)
Contea di Gilchrist – contea della Florida

Onomastica
Gilchrist – nome proprio di persona scozzese maschile

Persone
Augustus Gilchrist – cestista statunitense
Kaleigh Gilchrist – pallanuotista statunitense
Keir Gilchrist – attore canadese
Wendy Gilchrist – tennista australiana